Дойвбер Ле́вин (в быту Борис Михайлович, имя и отчество при рождении и по паспорту — Бер Ми́хелевич Ле́вин; а, Ляды, Могилёвская губерния, Российская империя — 17 декабря 1941, Погостье, Ленинградская область) — русский советский писатель и сценарист, участник объединения ОБЭРИУ.

Биография 
Родился в хасидской семье (его родное местечко было центром движения Хабад), в детстве знал только идиш. Его отец, оршанский мещанин бабиновичского общества Михель Залманович Левин служил приказчиком в торговом доме Лейкиных; мать Сима Екуселевна была домохозяйкой. Самоучкой овладел русским языком в начале 1920-х, когда приехал в Петроград на учёбу. В 1921 году поступил в Петроградский университет, в 1924 году перешёл на театральное отделение Института истории искусств, где учился до 1928 года (ушёл с четвёртого курса).

С 1926 по 1928 год участник литературной группы «Обэриу» («обэриуты»), в которую входили Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий. Левин был единственным «чистым» прозаиком среди обэриутов. Его книга, написанная в духе обэриутов — «Происхождение Феокрита» — не сохранилась. Участвовал в постановке пьесы Хармса «Елизавета Бам».

По словам Игоря Бахтерева, познакомился с Хармсом на одном из вечеров у Поля Марселя (шурина Хармса) и был одним из самых близких его друзей. По свидетельству И. В. Бахтерева, рассказы Левина оказали влияние на прозу и драматургию Хармса.

В воспоминаниях Л. Пантелеева Левин называется учеником Хармса. Маршак, обыгрывая значение имени Дойвбер — медведь, называл Левина «гималайским медведем».

В 1930 году Левин начал публиковать книги для детей и юношества («Полёт герр Думкопфа»). В 1931 году вышла книга «Десять вагонов» о ленинградском еврейском детском доме при школе, которой руководил музыкант, педагог и фольклорист Зиновий Аронович Кисельгоф, построенная как цикл рассказов — воспоминаний детей о жизни в местечках черты оседлости, об ужасах гражданской войны и погромов. В повестях Левина на еврейские темы — «Улица сапожников», 1932 (о пути в революцию сына ремесленника), «Вольные штаты Славичи», 1932 (о 33-часовом периоде власти банды анархистов в еврейском местечке), «Лихово» (о жизни местечковых бедняков-ремесленников), особенно в двух последних, преобладает плотный бытовой колорит.

В 1936 году по сценарию Левина выходит фильм «Федька», посвящённый героике гражданской войны, в котором роли исполняли Пётр Алейников и Василий Меркурьев. Позднее вышла одноимённая повесть Левина (1939).

В первые дни войны добровольно пошёл в армию и погиб в бою под Погостьем.

В воспоминаниях современников

Сочинения 
 Полёт герр Думкопфа. Книга для детей, 1930
 Десять вагонов, 1931
 Улица сапожников, 1932
 Вольные штаты Славичи, 1932
 Лихово, 1934
 Федька. Сценарий, 1936, перераб. в повесть, 1939
 Амур-река. Пьеса, 1939
  — современное переиздание книги 1931 года
 Лихово. М.: Текст, 2017.
 Вольные штаты Славичи. М.: Книжники, 2020.

Библиография 
 Полёт герр Думкопфа. Рассказ для детей / Дойвбер Левин; Рис. и обл. Н. Лапшина. — Москва—Ленинград: Гос. изд-во, 1930 (Ленинград: тип. «Печатный двор»). — 32 с.; ил.; 20 см;

 Выборжцы рапортуют. Юные пионеры Выборгского района / Д. Левин; Обл. М. Штерн. — Москва—Ленинград: Гос. изд-во, 1931 [на обл.: 1930] (Ленинград: тип. им. Евг. Соколовой). — 80 с.; ил.; 17 см;

 Десять вагонов. Повесть для детей старшего возраста / Дойвбер Левин; Рис. и обл. Л. Вольштейна. — Москва—Ленинград: Огиз — Мол. гвардия, 1931 (Ленинград: тип. им. Евг. Соколовой). — 224 с.; ил.; 20 см;
То же: Гравюры на дереве С. Б. Юдовина. — 2-е изд., перераб. — Москва—Ленинград: Мол. гвардия, 1933 (Ленинград: тип. «Печатный двор»). — Суп.-обл., переплет, 118 с.; ил.; 21 см;

 Улица сапожников. Роман. Для старшего возраста / Дойвбер Левин; Рис. и обл. Л. Каплана. — Москва—Ленинград: Мол. гвардия, 1932 (Ленинград: тип. «Печатный двор»). — 382 с.; ил.; 20 см;
То же: 2-е изд., перераб. — Ленинград: Гос. изд-во детской литературы. Ленингр. отд-ние, 1935 (тип. «Печ. Двор» и тип. им. Бухарина). — 336 с.; ил.; 21 см;
То же: 3-е изд., перераб. — Москва—Ленинград: Детиздат, 1936 (Ленинград: тип. «Печатный двор»). — 287 с.; ил.; 20 см;

 Вольные штаты Славичи. Повесть. Для старшего возраста / Дойвбер Левин; Рис. и обл. Т. Каплана. — Москва—Ленинград: Мол. гвардия, 1932 (Ленинград: тип. «Печатный двор»). — 124 с.; ил.; 20 см;

 Флаг стадиона. Кино-комедия в 6 частях / Автор либретто Д. Левин. — Москва—Ленинград: Роскиноиздат, 1934 (Ленинград: тип. «Ленинградская правда»). — 7 с.; ил.; 17 см;

 Лихово. Роман / Дойвбер Левин; Гравюры Э. Будогоского. — Ленинград: Молодая гвардия. Ленингр. отд-ние, 1934 (тип. «Печатный двор»). — Суп.-обл., переплет, 255 с., 5 вкл. л. ил.; 20 см;

 Федька. Киносценарий / Дойвбер Левин. — Москва: Кинофотоиздат, 1936 (школа ФЗУ треста «Полиграфкнига»). — Супер-обл., переплет, 70 с. ; 20 см. — (Драматургия кино).;

 Федька. Кино-либретто. / Левин Д., Лебедев Н. — Ленинград: Искусство, 1936 (тип. «Ленинградская правда»). — 14 с.; ил.; 15 см.- — (Драматургия кино);

 Федька. Повесть. Для среднего и старшего возраста / Дойвбер Левин; Гравюры на дереве Э. Будогоского. —Москва—Ленинград: Детиздат, 1939. — 124 с.; ил.; 17 см;

 Амур-река. Пьеса в 4 действиях, 7 картинах / Дойвбер Левин. — Москва—Ленинград: Искусство, 1939. — 132 с.; 15 см;

 Подвиг Вани Андрианова. Очерк о школьнике, герое Великой Отечественной войны. — Москва: Гос. изд-во полит. лит., 1942. — 6 с.; портр.; 19 см.

Ссылки

Источники 
 
 Дымшиц В. Забытый обэриут: К 100-летию со дня рождения Дойвбера Левина // Народ Книги в мире книг. — 2004. — № 53.
 

Выпускники Государственного института истории искусств
Обэриуты
Прозаики русского авангарда
Русские писатели XX века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Погибшие в боях Великой Отечественной войны